Rėkliai ist eine litauische Ortsbezeichnung:
 Rėkliai (Panevėžys), Dorf im Bezirk Panevėžys, Litauen
 Rėkliai, litauischer Name des Dorfes Reckeln, Kreis Gumbinnen, Ostpreußen, seit 1946 Schiguli (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Russland